Fonte dos Desejos é o quarto disco da banda Magníficos, lançado em 1998. Os vocalistas da banda eram Walkyria Santos, Luciene Melo e Neno.

Faixas
 O Homem Ideal
 Fonte dos Desejos
 De Amor, Gozo e Paixão
 Tentando me Evitar
 Animal Faminto
 Fora de Mim
 Faz um Tempo
 Você é Linda
 Foi Assim
 O Grande Amor da Minha Vida
 Por A Mais B
 Segredos
 É Amor Demais
 Esse Teu Sorriso
 Sonho de Amor

Álbuns de 1998
Álbuns de forró